Adelheim steht für:

 Adelheim, Ortsteil von Altdorf bei Nürnberg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Adelheim ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Adelheim (1884–1952), deutsch-baltischer Jurist und Genealoge
 Jevhen H. Adelheim (1907–1982), ukrainischer Journalist und Kritiker
 Roman Adelheim (1881–1938), deutsch-baltischer Pathologe
 Tamara Adelheim (1904–1979), ukrainisch-russische Schauspielerin 

Siehe auch
 Tamara Friedrichowna Adelgeim